Bassin (Maastricht), een oude binnenhaven in Maastricht 
 Bassin (bak), een bak met water, zoals voor zwemmen
 Benjamin Bassin, Fins ambassadeur